La popularité peut désigner deux choses différentes :
 le fait d'être connu et aimé du peuple, les sentiments favorables du peuple envers une personnalité, par exemple la cote de popularité d'une personnalité politique, d'un animateur de télévision etc. ;
 la notoriété (voir célébrité).

Articles connexes 
 Peuple